Blinów Pierwszy – wieś w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, w gminie Szastarka
 Blinów Pierwszy – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim, w gminie Szastarka